

Persone 
 Konstantin Shayne – attore russo naturalizzato statunitense
 Ricky Shayne – cantante e attore francese, di origini franco-libanesi
 Robert Shayne – attore statunitense
 Tamara Shayne – attore statunitense

Altro 
 Reva Shayne – personaggio di Sentieri

Pagine correlate 
 Michael Shayne